O Futebolista Inglês do Ano é o nome dado a dois prêmios semelhantes, porém entregues por duas associações diferentes:

 Futebolista Inglês do Ano pela PFA – Prêmio entregue pela Professional Footballers' Association (PFA);
 Futebolista Inglês do Ano pela FWA – Prêmio entregue pela Football Writers' Association (FWA).

Desambiguação